Carlisle Airport kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Carlisle Lake District Airport, flygplats i Cumbria, England,

USA 

 Carlisle Airport (flygplats i USA, Pennsylvania), Cumberland County, 
 Carlisle Airport (flygplats i USA, Texas), Mills County, 

Robotskapade USAförgreningar